Neat Records — звукозаписывающий лейбл, основанный в пригороде Ньюкасла, Англия. Лейбл был создан в 1979 году Дэвидом Вудом, который был владельцем Impulse Studios в Уоллсенде (Wallsend). Ключевой фигурой в создании лейбла стал Стив Томпсон (Steve Thompson). Томпсон был продюсером на Impulse Studios и помог создать Neat Records, стал менеджером по подбору артистов, подготовил все начальные записи, а также управлял издательским отделом лейбла — Neat Music. Лейбл был продан в 1995 году его тогдашним владельцем, бывшим вокалистом Tygers of Pan Tang Джессом Коксом Sanctuary Records.

Neat Records был, возможно, наиболее важным лейблом в возрождении хэви-метала в начале 80-х годов в Великобритании (движение, ставшее известным как Новая волна британского хэви-метала (NWOBHM)). Лейбл также выпустил первые альбомы группы из Ньюкасла Venom, положившие начало блек-металу. Хотя ни одна из групп лейбла не стала «мейнстримовой», такие группы как Venom, Raven, Blitzkrieg и Jaguar, значительно повлияли на множество позднейших, более популярных групп, в частности на американские трэш-метал группы, такие как Metallica, Megadeth и Anthrax.

Среди других групп, выпускавшихся на Neat Records, были White Spirit (где играл будущий гитарист Iron Maiden Яник Герс) и Persian Risk (где играл будущий гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл).

Дискография 
Синглы

 01 Motorway — «All I Wanna Be Is Your Romeo» 7" (ST)
 02 Janie McKenzie — «One and Only Girl» 7" (ST)
 03 Tygers of Pan Tang — «Don’t Touch Me There / Burnin' Up / Bad Times» 7" (ST)
 04 Fist — «Name, Rank And Serial Number / You’ll Never Get Me in One of Those» 7" (ST)
 05 White Spirit — «Back to The Grind / Cheetah» 7" (KN)
 06 Raven — «Don’t Need Your Money / Wiped Out» 7" (ST)
 07 Aragorn — «Black Ice» 7" (KN)
 08 Venom — «In League with Satan / Live Like an Angel, Die Like a Devil» 7" (ST)
 09 Bitches Sin — «Always Ready for Love / Sign of the Times» 7" (KN)
 10 Blitzkrieg — «Buried Alive / Blitzkrieg» 7" (KN)
 11 Raven — «Hard Ride / Crazy World» 7" (ST)
 12 Raw Deal — «Lonewolf / Take the Sky» 7" (KN)
 13 Venom — «Bloodlust / In Nomine Satanas» 7" (KN)
 14 Steel — «Rock Out / All Systems Go» 7" (KN)
 15 Raven — «Crash, Bang, Wallop / Rock Hard» 7" (KN)
 15-12 Raven — «Crash, Bang, Wallop» 12" (4 track EP)(KN)
 16 Jaguar — «Axe Crazy / War Machine» 7" (KN)
 17 Heavy Pettin' — «Roll the Dice / Love Times Love» 7" (KN)
 18 Dedringer — «Hot Lady / Hot Licks And Rock 'n' Roll» 7" (KN)
 19 Crucifixion — «Take It or Leave It / On the Run» 7" (KN)
 20 Warrior — «Dead When It Comes to Love / Kansas City / Stab in the Back» 7" (KN)
 21 Fist — «The Wanderer / Too Hot» 7" (KN)
 22 Valhalla — «Comin' Home» 7" (KN)
 23 Sabre — «Miracle Man / On the Loose» 7" (KN)
 24 Persian Risk — «Ridin' High / Hurt You» 7" (KN)
 25-12 Various — One Take No Dubs 12" (4 track EP, Black Rose, Hellanbach, Alien, Avenger) (KN)
 26 Jess Cox — «Bridges» 7" (KN)
 27 Venom — «Die Hard / Acid Queen» 7" (KN)
 27-12 Venom — «Die Hard / Acid Queen / Bursting Out» 12" (KN)
 28 Raven — «Break the Chain / Ballad of Marshall Stack» 7" (KN)
 29 Raven — «Born to Be Wild / Inquisitor» 7" (KN)
 29P Raven — «Born to Be Wild / Inquisitor» 7" (KN)
 29-12 Raven — «Born to Be Wild / Inquisitor / Break the Chain» 12" (KN)
 30 Saracen — «We Have Arrived / Face in the Crowd» 7" (KN)
 31 Avenger — «Too Wild to Tame / On the Rocks» 7" (KN)
 32 Tobruk — «Wild on the Run / The Show Must Go On» 7" (KN)
 33 Tysondog — «Eat the Rich / Dead Meat» 7" (KN)
 34 Emerson — «Something Special» 7" (KN)
 35 Jess Cox — «One in a Million» 7" (KN)
 36 Valhalla — «Still in Love with You» 7" (KN)
 37 Crucifixion — «Green Eyes / Moon Rising / Jailbait» 7" (KN)
 37-12 Crucifixion — «Green Eyes / Moon Rising / Jailbait» 12" (KN)
 38 Venom — «Warhead / Lady Lust» 7" (With 3 different sleeves)(KN)
 38P Venom — «Warhead / Lady Lust» 7" (Mauve vinyl)(KN)
 38-12 Venom — «Warhead / Lady Lust / Gates of Hell» 7" (KN)
 38P-12 Venom — «Warhead / Lady Lust / Gates of Hell» 12" (KN)
 39 TNT — «Back on the Road / Rockin' the Night» 7" (KN)
 40 Glasgow — «Stranded / Heat of the Night» 7" (KN)
 41 Warfare — «Noise, Filth and Fury» 7" (KN)
 42 Mammath — «Rock Me / Rough 'n' Ready» 7" (KN)
 43 Venom — «Manitou / Woman» 7" (KN)
 43P Venom — «Manitou / Woman» 7" (KN)
 43-12 Venom — «Manitou / Woman / Dead of Night» 12" (KN)
 SHAPE 43 Venom — «Manitou / Woman» 7" (KN)
 43SC Venom — «Manitou» Cassette Single (KN)
 44-12* Lone Wolf — «Nobody’s Move / Town to Town / Leave Me Behind» 12" (KN)
 45-12* Warfare — «Two Tribes / Hell / Blown to Bits» 12" (KN)
 46 Tysondog — «Shoot to Kill / Hammerhead» 7" (KN)
 46-12 Tysondog — «Shoot to Kill / Hammerhead / Changling / Back to the Bullet! 12» (KN)
 47 Venom — «Nightmare / Satanarchist» 7" (KN)
 47S Venom — «Nightmare / Satanarchist» 7" (KN)
 47-12 Venom — «Nightmare / Satanarchist / FOAD / Warhead (live)» 12" (2 different sleeves)(KN)
 47-12SP Venom — «Nightmare / Satanarchist / FOAD / Warhead (live)» 12" (KN)
 47SC Venom — «Nightmare» Cassette Single (6 track cassette)(KN)
 48-12 Black Rose — «Nightmare / Need a Lot of Lovin' / Rock Me Hard / Breakaway» 12" (KN)
 49-12 Warfare — Total Death EP 12" (4 track EP)(KN)
 50 She — «Never Surrender / Breaking Away» 7" (KN)
 50-12 She — «Never Surrender / Breaking Away / On My Way» 12" (KN)
 52 State Trooper — «She Got the Look» 7" (KN)
 52-12 State Trooper — «She Got the Look» 12" (KN)
 53-12 Venom — Hell At Hammersmith EP 12" (3 track live EP, limited to 10,000)(KN)
 55-12 Atomkraft — «Queen of Death» 12" (KN)
 56 Tysondog — «School’s Out / Don’t Let the Bastards Grind You Down» 7" (KN)
 56-12 Tysondog — School’s Out / Don’t Let The Bastards Grind You Down /Back to the Bullet 12" (KN)
 57 Shotgun Brides — «Restless» 7" (KN)
 58 Warfare — «Addicted to Love» 7" (KN)
 60-12 Mantas — «Deceiver» 12" (KN)
 62 The Big Bugs — «Marry for the Money» 7" (KN)

 ISAX1047 Axis — «Lady» 7" (released on Metal Minded label) (KN)
 MM2 Badge — «Silver Woman» 7" (released on Metal Minded label)

Альбомы

 1000 Various — Lead Weight LP (KN)
 1001 Raven — Rock Until You Drop LP
 1001P Raven — Rock Until You Drop LP
 1002 Venom — Welcome to Hell LP (KN)
 1002P Venom — Welcome To Hell LP (KN)
 1003 Fist — Back with a Vengeance LP (KN)
 1004 Raven — Wiped Out LP (KN)
 1005 Venom — Black Metal LP (KN)
 1005P Venom — Black Metal LP (KN)
 1006 Hellanbach — Now Hear This LP (KN)
 1007 Jaguar — Power Games LP (KN)
 1008 Geordie — No Sweat LP (KN)
 1009 Dedringer — Second Rising LP (KN)
 1010 Jess Cox — Third Step LP (KN)
 1011 Raven — All for One LP
 1012 Satan — Court in the Act LP (KN)
 1013 Cloven Hoof — Cloven Hoof LP (KN)
 1014 Various — Metal Battle LP (KN)
 1015 Venom — At War with Satan LP (KN)
 1015P Venom — At War with Satan LP (KN)
 1016 Saracen — Change of Heart LP (KN)
 1017 Tysondog — Beware of the Dog LP (KN)
 1018 Avenger — Blood Sports LP (KN)
 1019 Hellanbach — The Big H LP (KN)
 1020 Raven — Live at the Inferno LP
 1021 Warfare — Pure Filth LP (KN)
 1022 Phasslayne — Cut It Up LP (KN)
 1023 Blitzkrieg — A Time of Changes LP (KN)
 1024 Venom — Possessed LP (KN)
 1024P Venom — Possessed LP (KN)
 1025 Axewitch — Visions of the Past LP (KN)
 1026 Avenger — [Killer Elite LP (KN)
 1027 Wishbone Ash — Raw to the Bone LP
 1027P Wishbone Ash — Raw to the Bone LP
 1028 Atomkraft — Future Warriors LP (KN)
 1029 Warfare — Metal Anarchy LP (KN)
 1030 Artillery — Fear of Tomorrow LP
 1031 Tysondog — Crimes of Insanity LP (KN)
 1032 Venom — Eine Kleine Nachtmusik LP (KN)
 1033 Various — Powertrax LP (KN)
 1034 Black Rose — Walk It How You Talk It LP (KN)
 1035 Deaf Dealer — Keeper of the Flame LP (KN)
 1036 War Machine — Unknown Soldier LP (KN)
 1037 Tygers of Pan Tang — First Kill LP (KN)
 1038 Artillery — Terror Squad LP
 1039 Peer Gunt — Back Seat LP
 1040 Warfare — Mayhem, Fuckin' Mayhem LP (KN)
 1041 Atomkraft — Conductors of Noise LP (KN)
 1042 Mantas — Winds of Change LP (KN)
 1043 Slutt — Model Youth LP
 1044 Warfare — Conflict of Hatred LP (KN)
 1045 Shotgun Brides — Nothin' Ventured LP (KN)
 1046 Artillery — Artillery 3 LP
 1047 Decimator — Carnage City State Mosh Patrol LP (KN)
 1048 Cronos — Dancing in the Fire LP (KN)
 1049 Cockney Rejects — Lethal LP
 D1051 Cronos — Rock 'n' Roll Disease CD (KN)
 D1052 Decimator — Dirty, Hot and Hungry CD (KN)

Сборники 
 The Neat Singles Collection Vol. 1
 The Neat Singles Collection Vol. 2
 The Neat Singles Collection Vol. 3
 The Flame Burns On: The Best of Neat Records

См. также 
 NWOBHM

Примечания 

Лейблы звукозаписи Великобритании
Хеви-метал-лейблы